«Сатанинская библия» (; «Чёрная библия») — книга, написанная американцем Антоном Шандором Лавеем в 1969 году.

Разделы «Сатанинской библии» 
«Сатанинская библия», помимо вступления, написанного другими авторами, разделена на четыре раздела под следующими названиями:
 «Книга Сатаны»
 «Книга Люцифера»
 «Книга Белиала»
 «Книга Левиафана»

Отзывы о книге 
Кандидат культурологии, доцент кафедры философии, биоэтики и культурологии УГМА Е. В. Белоусова по поводу «Сатанинской библии» отмечает следующее:

«Она помогает составить точку зрения о том, что общепринятый образ сатаниста как некоего типа, бормочущего нечто масонское, является неточным. „Сатанинская библия“ является последовательной, рациональной работой, обрисовывающей систему верований, которая привлекает огромный интерес подростков. Согласно сатанистам, загробной жизни не существует, по крайней мере, райской, поэтому надо спешить наслаждаться земными радостями. Ла Вэй совершенно чётко связывает возрождение сатанизма с культом телесных желаний, снисхождением к плотским вожделениям, характерных для массовой культуры. По сути, сатанизм — это крайнее выражение материализма и гедонизма современной западной цивилизации».

См. также 
 Сатанизм Лавея
 Антон Шандор Лавей
 Церковь Сатаны

Примечания

Научная литература 
 на русском языке
 
 
 на других языках

Публицистика

Библиография сатанистов

Ссылки 

 Церковь Сатаны — официальный сайт
 Сатанинская библия, а также одиннадцать земных правил и девять сатанинских грехов.
 Предисловие к русскому изданию «Сатанинской библии» (М., 1996)
 А. Ш. Лавей, «Сатанизм» (1968) — монография, материал которой был включён в «Сатанинскую библию»
 Интервью Питера Гилмора — автора предисловия к последнему изданию «Сатанинской библии»

Сатанизм
Оккультные книги
Церковь Сатаны
Книги 1969 года